Die Saison 2016/17 der A-Junioren-Bundesliga war die 14. Spielzeit der A-Junioren-Bundesliga.

Sie wurde wie schon in den vorangegangenen 13 Spielzeiten in den Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West ausgetragen. Am Saisonende spielten die drei Staffelsieger sowie der Vizemeister der Staffel West um die deutsche Fußballmeisterschaft der A-Junioren. Die Halbfinals wurden in Hin- und Rückspiel, das Finale in einem Spiel ausgetragen. Die drei letztplatzierten Mannschaften der drei Staffeln stiegen in die untergeordneten Ligen ab.

Als amtierender deutscher Meister ging Borussia Dortmund in die Saison. Die Junioren des BVB konnten ihren Titel im Finale gegen den FC Bayern München mit einem 8:7-Sieg nach Elfmeterschießen verteidigen.

Staffel Nord/Nordost 

Als Meister der A-Jugend-Regionalligen Nord und Nordost der Vorsaison nahmen der VfL Osnabrück und Dynamo Dresden als direkte Aufsteiger an der A-Junioren-Bundesliga teil. Die Vizemeister beider Regionalligen, JFV Nordwest und 1. FC Union Berlin, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Dabei konnte sich JFV Nordwest mit 2:2 und 8:7 n. E. (3:3 n. V.) durchsetzen.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Staffel West 

Aus den untergeordneten Ligen stiegen der FC Viktoria Köln als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, Arminia Bielefeld als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Westfalen und Rot-Weiß Oberhausen aus der A-Jugend-Verbandsliga Niederrhein in die A-Junioren-Bundesliga auf.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Staffel Süd/Südwest 

Als direkte Aufsteiger gelangten der FC Augsburg aus der A-Jugend-Bayernliga und die Stuttgarter Kickers aus der A-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg in die A-Junioren-Bundesliga. Die Meister der A-Jugend-Regionalliga Südwest, der 1. FC Kaiserslautern, und der A-Jugend-Hessenliga, der FSV Frankfurt, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Hier konnte sich Kaiserslautern mit 5:0 und 2:1 durchsetzen.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Endrunde um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft 2017 
Die Meister aller Staffeln sowie die zweitplatzierte Mannschaft der Staffel West qualifizierten sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft.

Die folgenden Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Endrundenspiele:

Halbfinale 

Das Hinspiel des ersten Halbfinales fand am 9. Mai 2017 um 16:30 Uhr im AOK Stadion in Wolfsburg statt, das Rückspiel am 15. Mai 2017 um 18:30 Uhr im Fußballpark BVB Hohenbuschei in Dortmund. Das Hinspiel des zweiten Halbfinales fand am 10. Mai 2017 um 16 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München statt, das Rückspiel fand am 16. Mai 2017 um 17:45 Uhr im Lohrheidestadion in Wattenscheid statt.

|}

Finale

Weblinks 
 Staffel Nord/Nordost 2016/17 bei kicker.de
 Staffel West 2016/17 bei kicker.de
 Staffel Süd/Südwest 2016/17 bei kicker.de

Fußballsaison 2016/17
2016/17